Schaljapin ist der Familienname folgender Personen:

Chaliapin steht für:
 (2562) Chaliapin, nach Fjodor Iwanowitsch Schaljapin benannter Asteroid